Гауліга Остмарк 1940/41 () — 30-й сезон австрійського чемпіонату. Свій чотирнадцятий титул чемпіона здобув Рапід.

Турнірна таблиця

Результати

Чемпіони 
Гравці основного складу:
 Рудольф Рафтль
 
 Геріберт Шпернер
 
 Франц Вагнер
 Штефан Скоумаль
 
 
 Маттіас Кабурек
 Йоганн Пессер
 Франц Біндер

Примітки

Посилання 
 Гауліга Остмарк 1940/41 на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії 1940/41 на rsssf 
 Гауліга Остмарк 1940/41 на claudionicoletti 

1941
Австрія
Австрія